Епархия Стоктона (, ) — епархия Римско-Католической церкви в городе Стоктон, штат Калифорния, США. Епархия Стоктона входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Стоктона является собор Благовещения.

История 
13 января 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Ineunte vere, которой учредил епархию Стоктона, выделив её из епархии Сакраменто и архиепархии Сан-Франциско.

Ординарии епархии 
 епископ Hugh Aloysius Donohoe (27.01.1962 — 22.08.1969) — назначен епископом Фресно;
 епископ Merlin Joseph Guilfoyle (12.11.1969 — 4.09.1979);
 епископ Роджер Майкл Махони (15.02.1980 — 16.07.1985) — назначен архиепископом Лос-Анджелеса, кардинал с 28.06.1991 года;
 епископ Donald William Montrose (17.12.1985 — 18.01.1999);
 епископ Stephen Edward Blaire (18.01.1999 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ineunte vere, AAS 54 (1962), стр. 839

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Калифорнии